Bryan se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 William Alanson Bryan
 Mary Katherine Bryan